Manuel Uribe puede referirse a:

Manuel Uribe Ángel, médico, político y geógrafo colombiano;
Manuel Uribe y Troncoso, médico, oftalmólogo y académico mexicano;
Manuel Uribe Garza, quien llegó a tener el récord mundial del hombre más pesado del mundo;
Manuel Uribe, arquero peruano apodado "Chicho".